Ryan Isaac Mendes da Graça (Mindelo, 8 de janeiro de 1990), ou apenas Ryan Mendes, é um futebolista cabo-verdiano que atua como atacante.

Carreira 
Começou a carreira em seu país natal, defendendo o Batuque FC. Em 2008, mudou-se para a França, onde jogaria pelo Le Havre AC até 2012, com relativo sucesso (97 partidas e 19 gols), desempenho esse que rendeu sua contratação por parte do Lille OSC no mesmo ano.

Seleção
Após fazer parte das Seleções sub-16 e Sub-21 de Cabo Verde, Mendes estrearia na equipe principal em 2010. Marcou seu primeiro gol pelos Tubarões Azuis em fevereiro de 2012, contra Madagáscar, em jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa das Nações Africanas de 2013.

Nascidos em 1990
Naturais do Mindelo (Cabo Verde)
Futebolistas de Cabo Verde
Futebolistas do Havre Athletic Club
Futebolistas do LOSC Lille
Futebolistas do Nottingham Forest F.C.
Futebolistas do Kayserispor Kulübü
Futebolistas do Sharjah FC
Futebolistas do Al-Nasr Sports Club
Jogadores da Seleção Cabo-Verdiana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2015
Jogadores do Campeonato Africano das Nações de 2021